Rhyner  ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rhyner (1915–1975), Schweizer Ingenieur, Hochschullehrer (ETH Zürich), Verkehrs- und Raumplaner
 Heinrich Rhyner (1490–1553), Schweizer Stadtschreiber
 Johannes Rhyner (1728–1790), Schweizer Unternehmer, Autor und Bürgermeister von Basel
 Kaspar Rhyner (* 1932), Politiker des Schweizer Kantons Glarus
 Markus Rhyner (* 1982), Schweizer Politiker
 Nick Rhyner (* 2001), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Riener